
Molekulska formula -{C10H13N}- se može odnositi na:
 2-Aminotetralin
 Aktinidin